Genia Averbuch (1909-1977), architecte israélienne ;
 Ilan Averbuch (1953-), sculpteur israélien ;
 Yael Averbuch (1986-), footballeuse américaine.